

Світвотер — місто, штат Флорида
 Світвотер — місто, штат Оклахома
 Світвотер — місто, штат Теннессі
 Світвотер — місто, штат Техас
 Світвотер — переписна місцевість, штат Айдахо

Див. також 
 Світвотер (округ, Вайомінг)